Alexander Cunningham (archeolog)
 Alexander Cunningham (szachista)